|-
|(107001)||2000 YW109|| align=right|16,9|| align=right|2,387|| align=right|0,161|| align=right|1,89|| align=right|3,688||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107002)||2000 YY109|| align=right|16,2|| align=right|2,400|| align=right|0,067|| align=right|8,10|| align=right|3,718||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107003)||2000 YS110|| align=right|16,7|| align=right|2,231|| align=right|0,186|| align=right|2,31|| align=right|3,331||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107004)||2000 YC112|| align=right|12,8|| align=right|5,190|| align=right|0,107|| align=right|13,65|| align=right|11,83||JUT||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107005)||2000 YE112|| align=right|16,8|| align=right|2,321|| align=right|0,087|| align=right|6,75|| align=right|3,535||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107006)||2000 YH112|| align=right|16,9|| align=right|2,353|| align=right|0,147|| align=right|3,42|| align=right|3,608||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107007)||2000 YL112|| align=right|13,9|| align=right|2,673|| align=right|0,152|| align=right|10,45|| align=right|4,369||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107008)||2000 YM112|| align=right|16,8|| align=right|2,356|| align=right|0,191|| align=right|3,01|| align=right|3,615||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107009)||2000 YA113|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,135|| align=right|3,60|| align=right|3,620||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107010)||2000 YD113|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,128|| align=right|4,91|| align=right|4,439||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107011)||2000 YQ113|| align=right|15,1|| align=right|3,152|| align=right|0,157|| align=right|6,47|| align=right|5,596||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107012)||2000 YS113|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,206|| align=right|2,98|| align=right|3,604||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107013)||2000 YG114|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,101|| align=right|5,42|| align=right|4,640||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107014)||2000 YJ114|| align=right|16,6|| align=right|2,283|| align=right|0,221|| align=right|4,62|| align=right|3,450||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107015)||2000 YQ114|| align=right|16,6|| align=right|2,274|| align=right|0,128|| align=right|3,58|| align=right|3,427||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107016)||2000 YK115|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,191|| align=right|1,60|| align=right|3,683||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107017)||2000 YQ115|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,159|| align=right|2,11|| align=right|3,625||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107018)||2000 YW115|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,143|| align=right|2,77|| align=right|3,596||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107019)||2000 YF116|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,175|| align=right|2,46|| align=right|3,536||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107020)||2000 YJ116|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,189|| align=right|2,53|| align=right|3,732||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107021)||2000 YK116|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,151|| align=right|3,20|| align=right|3,772||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107022)||2000 YL116|| align=right|15,6|| align=right|2,664|| align=right|0,165|| align=right|2,85|| align=right|4,348||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107023)||2000 YV116|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,037|| align=right|5,22|| align=right|3,572||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107024)||2000 YR117|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,157|| align=right|8,48|| align=right|4,158||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107025)||2000 YB118|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,102|| align=right|6,17|| align=right|3,599||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107026)||2000 YQ118|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,042|| align=right|6,86|| align=right|3,477||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107027)||2000 YK119|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,147|| align=right|5,62|| align=right|3,630||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107028)||2000 YH121|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,184|| align=right|3,45|| align=right|4,194||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107029)||2000 YL121|| align=right|13,7|| align=right|3,146|| align=right|0,322|| align=right|26,10|| align=right|5,580||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107030)||2000 YR121|| align=right|14,6|| align=right|3,202|| align=right|0,164|| align=right|15,18|| align=right|5,728||MBA||22. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107031)||2000 YL123|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,192|| align=right|1,39|| align=right|3,668||MBA||28. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107032)||2000 YB124|| align=right|15,6|| align=right|2,473|| align=right|0,113|| align=right|13,55|| align=right|3,889||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107033)||2000 YD124|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,174|| align=right|8,74|| align=right|3,719||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107034)||2000 YH126|| align=right|15,6|| align=right|2,575|| align=right|0,105|| align=right|9,54|| align=right|4,132||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107035)||2000 YS126|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,245|| align=right|5,36|| align=right|4,041||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107036)||2000 YW126|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,091|| align=right|6,76|| align=right|3,697||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107037)||2000 YY126|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,236|| align=right|4,26|| align=right|4,338||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107038)||2000 YO127|| align=right|15,6|| align=right|2,529|| align=right|0,074|| align=right|4,60|| align=right|4,020||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(107039)||2000 YR127|| align=right|16,1|| align=right|2,540|| align=right|0,191|| align=right|12,74|| align=right|4,047||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(107040)||2000 YN128|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,141|| align=right|6,48|| align=right|3,711||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(107041)||2000 YR128|| align=right|16,1|| align=right|2,547|| align=right|0,194|| align=right|3,95|| align=right|4,063||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(107042)||2000 YD129|| align=right|16,1|| align=right|2,559|| align=right|0,130|| align=right|13,06|| align=right|4,092||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(107043)||2000 YE129|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,147|| align=right|4,26|| align=right|3,454||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(107044)||2000 YP131|| align=right|16,7|| align=right|2,418|| align=right|0,184|| align=right|2,42|| align=right|3,760||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107045)||2000 YS133|| align=right|16,8|| align=right|2,385|| align=right|0,121|| align=right|2,23|| align=right|3,683||MBA||31. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107046)||2000 YF136|| align=right|16,6|| align=right|2,294|| align=right|0,168|| align=right|9,29|| align=right|3,473||MBA||22. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107047)||2000 YL138|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,219|| align=right|3,26|| align=right|3,639||MBA||26. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107048)||2000 YR138|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,106|| align=right|7,27|| align=right|3,410||MBA||26. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107049)||2000 YZ139|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,169|| align=right|15,01|| align=right|4,406||MBA||31. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107050)||2000 YM142|| align=right|15,2|| align=right|2,555|| align=right|0,220|| align=right|9,37|| align=right|4,082||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107051)||2001 AD|| align=right|17,6|| align=right|2,343|| align=right|0,210|| align=right|1,62|| align=right|3,586||MBA||1. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107052)||2001 AQ|| align=right|17,0|| align=right|2,356|| align=right|0,135|| align=right|5,51|| align=right|3,615||MBA||1. januar 2001||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(107053)||2001 AZ1|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,183|| align=right|4,66|| align=right|3,604||MBA||3. januar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(107054)||2001 AB2|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,180|| align=right|5,06|| align=right|3,380||MBA||1. januar 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(107055)||2001 AC3|| align=right|16,4|| align=right|2,471|| align=right|0,122|| align=right|7,13|| align=right|3,883||MBA||3. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107056)||2001 AC4|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,118|| align=right|4,21|| align=right|3,722||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107057)||2001 AW4|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,191|| align=right|3,42|| align=right|3,771||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107058)||2001 AW6|| align=right|16,8|| align=right|2,344|| align=right|0,121|| align=right|1,77|| align=right|3,587||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107059)||2001 AK8|| align=right|15,7|| align=right|2,374|| align=right|0,136|| align=right|5,98|| align=right|3,657||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107060)||2001 AB9|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,068|| align=right|7,06|| align=right|3,655||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107061)||2001 AR9|| align=right|16,3|| align=right|2,400|| align=right|0,165|| align=right|4,42|| align=right|3,717||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107062)||2001 AP10|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,123|| align=right|3,90|| align=right|3,633||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107063)||2001 AD11|| align=right|16,8|| align=right|2,412|| align=right|0,159|| align=right|2,95|| align=right|3,745||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107064)||2001 AH12|| align=right|16,2|| align=right|2,519|| align=right|0,074|| align=right|5,16|| align=right|3,996||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107065)||2001 AB13|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,121|| align=right|9,56|| align=right|4,220||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107066)||2001 AC13|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,160|| align=right|5,21|| align=right|3,621||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107067)||2001 AE15|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,124|| align=right|4,48|| align=right|4,223||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107068)||2001 AP15|| align=right|16,0|| align=right|2,557|| align=right|0,178|| align=right|4,95|| align=right|4,088||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107069)||2001 AU15|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,174|| align=right|10,82|| align=right|3,695||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107070)||2001 AH16|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,141|| align=right|4,37|| align=right|3,732||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107071)||2001 AJ17|| align=right|14,9|| align=right|2,643|| align=right|0,195|| align=right|4,64|| align=right|4,295||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107072)||2001 AL18|| align=right|14,5|| align=right|2,296|| align=right|0,191|| align=right|22,57|| align=right|3,479||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107073)||2001 AZ18|| align=right|16,5|| align=right|2,344|| align=right|0,150|| align=right|1,45|| align=right|3,589||MBA||4. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107074)||2001 AJ19|| align=right|16,1|| align=right|2,171|| align=right|0,127|| align=right|2,46|| align=right|3,199||MBA||4. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107075)||2001 AW20|| align=right|16,8|| align=right|2,291|| align=right|0,175|| align=right|6,22|| align=right|3,466||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107076)||2001 AM21|| align=right|15,1|| align=right|2,744|| align=right|0,015|| align=right|4,01|| align=right|4,546||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107077)||2001 AO21|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,128|| align=right|3,99|| align=right|4,140||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107078)||2001 AF23|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,034|| align=right|6,54|| align=right|3,322||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107079)||2001 AR23|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,131|| align=right|10,41|| align=right|4,292||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107080)||2001 AY23|| align=right|14,8|| align=right|2,603|| align=right|0,054|| align=right|14,68|| align=right|4,198||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107081)||2001 AC24|| align=right|15,9|| align=right|2,140|| align=right|0,060|| align=right|2,73|| align=right|3,129||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107082)||2001 AK24|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,117|| align=right|7,02|| align=right|3,391||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107083)||2001 AP24|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,005|| align=right|8,95|| align=right|3,808||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107084)||2001 AQ24|| align=right|15,9|| align=right|2,242|| align=right|0,185|| align=right|4,12|| align=right|3,357||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107085)||2001 AT24|| align=right|15,9|| align=right|2,312|| align=right|0,109|| align=right|7,81|| align=right|3,514||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107086)||2001 AE25|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,216|| align=right|10,99|| align=right|4,230||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107087)||2001 AK25|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,134|| align=right|7,57|| align=right|3,573||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107088)||2001 AQ25|| align=right|16,0|| align=right|2,170|| align=right|0,161|| align=right|6,70|| align=right|3,197||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107089)||2001 AA28|| align=right|16,4|| align=right|2,232|| align=right|0,105|| align=right|6,15|| align=right|3,335||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107090)||2001 AG28|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,116|| align=right|10,67|| align=right|3,647||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107091)||2001 AW28|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,181|| align=right|4,28|| align=right|3,571||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107092)||2001 AD29|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,116|| align=right|4,07|| align=right|3,574||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107093)||2001 AG29|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,202|| align=right|3,00|| align=right|3,728||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107094)||2001 AL29|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,177|| align=right|2,85|| align=right|3,483||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107095)||2001 AA30|| align=right|15,9|| align=right|2,437|| align=right|0,219|| align=right|5,74|| align=right|3,804||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107096)||2001 AC30|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,106|| align=right|5,15|| align=right|3,489||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107097)||2001 AJ30|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,170|| align=right|2,23|| align=right|3,745||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107098)||2001 AE31|| align=right|15,4|| align=right|2,445|| align=right|0,137|| align=right|5,41|| align=right|3,823||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107099)||2001 AU31|| align=right|16,4|| align=right|2,304|| align=right|0,124|| align=right|4,27|| align=right|3,496||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107100)||2001 AY31|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,052|| align=right|6,84|| align=right|3,556||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107101)||2001 AM32|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,152|| align=right|4,32|| align=right|4,261||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107102)||2001 AV33|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,147|| align=right|6,49|| align=right|3,477||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107103)||2001 AL34|| align=right|15,7|| align=right|2,209|| align=right|0,165|| align=right|4,69|| align=right|3,282||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107104)||2001 AT34|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,174|| align=right|4,41|| align=right|3,540||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107105)||2001 AB35|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,184|| align=right|7,35|| align=right|3,632||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107106)||2001 AW35|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,071|| align=right|6,70|| align=right|3,638||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107107)||2001 AG36|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,191|| align=right|6,94|| align=right|3,728||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107108)||2001 AJ36|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,073|| align=right|4,95|| align=right|3,340||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107109)||2001 AN36|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,187|| align=right|6,42|| align=right|3,539||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107110)||2001 AG37|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,067|| align=right|23,11|| align=right|3,691||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107111)||2001 AJ37|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,274|| align=right|9,58|| align=right|3,716||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107112)||2001 AR37|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,161|| align=right|11,71|| align=right|3,858||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107113)||2001 AS37|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,090|| align=right|11,27|| align=right|3,676||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107114)||2001 AD38|| align=right|14,5|| align=right|2,720|| align=right|0,121|| align=right|13,55|| align=right|4,486||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107115)||2001 AG38|| align=right|15,0|| align=right|2,465|| align=right|0,024|| align=right|12,96|| align=right|3,870||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107116)||2001 AB39|| align=right|14,9|| align=right|2,549|| align=right|0,143|| align=right|13,62|| align=right|4,070||MBA||2. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107117)||2001 AC39|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,180|| align=right|1,53|| align=right|3,675||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107118)||2001 AL39|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,152|| align=right|3,29|| align=right|3,783||MBA||2. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107119)||2001 AM39|| align=right|17,6|| align=right|2,347|| align=right|0,145|| align=right|2,46|| align=right|3,596||MBA||2. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107120)||2001 AP39|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,027|| align=right|3,45|| align=right|3,448||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107121)||2001 AO40|| align=right|14,4|| align=right|2,860|| align=right|0,089|| align=right|13,91|| align=right|4,835||MBA||3. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107122)||2001 AE41|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,172|| align=right|1,82|| align=right|3,794||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107123)||2001 AX42|| align=right|14,8|| align=right|2,178|| align=right|0,233|| align=right|8,45|| align=right|3,213||MBA||4. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107124)||2001 AR45|| align=right|16,5|| align=right|2,233|| align=right|0,130|| align=right|5,78|| align=right|3,337||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107125)||2001 AU45|| align=right|16,1|| align=right|2,539|| align=right|0,125|| align=right|6,67|| align=right|4,044||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107126)||2001 AN46|| align=right|16,4|| align=right|1,923|| align=right|0,121|| align=right|20,71|| align=right|2,666||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107127)||2001 AX46|| align=right|15,3|| align=right|2,349|| align=right|0,174|| align=right|23,35|| align=right|3,599||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107128)||2001 AG47|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,249|| align=right|23,96|| align=right|3,724||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107129)||2001 AS47|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,249|| align=right|27,22|| align=right|3,467||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107130)||2001 AV47|| align=right|16,5|| align=right|2,275|| align=right|0,121|| align=right|12,33|| align=right|3,432||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107131)||2001 AP48|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,099|| align=right|3,72|| align=right|3,234||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107132)||2001 AA49|| align=right|16,2|| align=right|1,952|| align=right|0,108|| align=right|22,41|| align=right|2,727||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107133)||2001 AW50|| align=right|16,5|| align=right|2,443|| align=right|0,136|| align=right|1,96|| align=right|3,818||MBA||15. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107134)||2001 AE51|| align=right|13,0|| align=right|5,178|| align=right|0,048|| align=right|5,63|| align=right|11,79||JUT||15. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107135)||2001 BH|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,237|| align=right|5,53|| align=right|3,678||MBA||17. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107136)||2001 BQ|| align=right|15,3|| align=right|2,487|| align=right|0,096|| align=right|5,31|| align=right|3,922||MBA||17. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107137)||2001 BW|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,100|| align=right|12,71|| align=right|4,241||MBA||17. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107138)||2001 BP3|| align=right|15,4|| align=right|2,605|| align=right|0,121|| align=right|7,52|| align=right|4,204||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107139)||2001 BB4|| align=right|16,6|| align=right|2,302|| align=right|0,091|| align=right|5,63|| align=right|3,493||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107140)||2001 BC5|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,157|| align=right|6,77|| align=right|3,560||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107141)||2001 BP5|| align=right|16,5|| align=right|1,979|| align=right|0,094|| align=right|17,05|| align=right|2,784||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107142)||2001 BN6|| align=right|16,1|| align=right|2,205|| align=right|0,031|| align=right|4,92|| align=right|3,275||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107143)||2001 BW6|| align=right|16,8|| align=right|2,345|| align=right|0,181|| align=right|6,18|| align=right|3,591||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107144)||2001 BZ7|| align=right|16,6|| align=right|2,383|| align=right|0,125|| align=right|4,58|| align=right|3,677||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107145)||2001 BA8|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,086|| align=right|5,28|| align=right|4,520||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107146)||2001 BK8|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,111|| align=right|3,07|| align=right|3,673||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107147)||2001 BG9|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,182|| align=right|2,00|| align=right|3,612||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107148)||2001 BR10|| align=right|15,3|| align=right|1,955|| align=right|0,066|| align=right|19,37|| align=right|2,734||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107149)||2001 BS10|| align=right|16,5|| align=right|2,177|| align=right|0,051|| align=right|0,78|| align=right|3,212||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107150)||2001 BW10|| align=right|15,8|| align=right|2,186|| align=right|0,321|| align=right|20,24|| align=right|3,232||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107151)||2001 BU12|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,093|| align=right|17,47|| align=right|5,627||MBA||17. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107152)||2001 BX12|| align=right|15,3|| align=right|2,377|| align=right|0,111|| align=right|12,39|| align=right|3,663||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107153)||2001 BW13|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,075|| align=right|6,52|| align=right|3,560||MBA||18. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107154)||2001 BN14|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,195|| align=right|2,76|| align=right|3,662||MBA||21. januar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(107155)||2001 BO14|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,231|| align=right|5,58|| align=right|4,083||MBA||21. januar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(107156)||2001 BF15|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,102|| align=right|5,76|| align=right|3,711||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107157)||2001 BR15|| align=right|15,8|| align=right|2,534|| align=right|0,105|| align=right|3,15|| align=right|4,032||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107158)||2001 BU15|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,192|| align=right|11,72|| align=right|3,821||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107159)||2001 BP18|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,105|| align=right|4,36|| align=right|3,495||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107160)||2001 BV18|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,109|| align=right|6,22|| align=right|3,687||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107161)||2001 BY18|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,154|| align=right|3,00|| align=right|3,782||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107162)||2001 BV19|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,121|| align=right|6,61|| align=right|3,630||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107163)||2001 BZ19|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,174|| align=right|3,06|| align=right|3,618||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107164)||2001 BA20|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,173|| align=right|4,05|| align=right|3,693||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107165)||2001 BM20|| align=right|16,5|| align=right|2,253|| align=right|0,068|| align=right|7,13|| align=right|3,382||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107166)||2001 BK21|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,068|| align=right|7,74|| align=right|3,560||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107167)||2001 BN21|| align=right|15,5|| align=right|2,261|| align=right|0,134|| align=right|5,95|| align=right|3,398||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107168)||2001 BW21|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,233|| align=right|6,42|| align=right|3,508||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107169)||2001 BQ22|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,133|| align=right|6,01|| align=right|3,591||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107170)||2001 BB23|| align=right|17,0|| align=right|2,368|| align=right|0,197|| align=right|3,54|| align=right|3,644||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107171)||2001 BC23|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,202|| align=right|13,79|| align=right|5,198||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107172)||2001 BM23|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,011|| align=right|0,93|| align=right|3,406||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107173)||2001 BT23|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,171|| align=right|2,08|| align=right|3,648||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107174)||2001 BY23|| align=right|17,1|| align=right|2,475|| align=right|0,148|| align=right|0,82|| align=right|3,894||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107175)||2001 BZ23|| align=right|16,7|| align=right|2,325|| align=right|0,146|| align=right|1,58|| align=right|3,544||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107176)||2001 BA24|| align=right|16,4|| align=right|2,481|| align=right|0,040|| align=right|4,90|| align=right|3,908||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107177)||2001 BZ24|| align=right|16,3|| align=right|2,400|| align=right|0,143|| align=right|2,96|| align=right|3,718||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107178)||2001 BE25|| align=right|11,5|| align=right|5,235|| align=right|0,137|| align=right|22,19|| align=right|11,98||JUT||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107179)||2001 BK25|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,190|| align=right|2,29|| align=right|3,753||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107180)||2001 BP25|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,223|| align=right|3,48|| align=right|3,785||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107181)||2001 BU25|| align=right|14,1|| align=right|3,387|| align=right|0,218|| align=right|23,79|| align=right|6,233||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107182)||2001 BA26|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,121|| align=right|2,37|| align=right|3,602||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107183)||2001 BE26|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,169|| align=right|2,69|| align=right|3,634||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107184)||2001 BH26|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,161|| align=right|3,90|| align=right|3,486||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107185)||2001 BN26|| align=right|16,3|| align=right|2,425|| align=right|0,163|| align=right|0,54|| align=right|3,776||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107186)||2001 BR26|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,179|| align=right|2,82|| align=right|3,658||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107187)||2001 BW26|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,077|| align=right|4,78|| align=right|3,493||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107188)||2001 BB27|| align=right|14,5|| align=right|2,695|| align=right|0,122|| align=right|13,31|| align=right|4,423||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107189)||2001 BP27|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,089|| align=right|6,90|| align=right|3,747||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107190)||2001 BN28|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,187|| align=right|2,46|| align=right|3,610||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107191)||2001 BS28|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,158|| align=right|1,82|| align=right|3,720||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107192)||2001 BZ28|| align=right|16,6|| align=right|2,386|| align=right|0,123|| align=right|1,96|| align=right|3,685||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107193)||2001 BC30|| align=right|16,2|| align=right|2,255|| align=right|0,099|| align=right|6,27|| align=right|3,385||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107194)||2001 BE30|| align=right|16,5|| align=right|2,205|| align=right|0,079|| align=right|1,05|| align=right|3,273||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107195)||2001 BB31|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,141|| align=right|7,81|| align=right|3,549||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107196)||2001 BC31|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,165|| align=right|2,75|| align=right|3,620||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107197)||2001 BG31|| align=right|16,1|| align=right|2,659|| align=right|0,108|| align=right|1,88|| align=right|4,335||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107198)||2001 BQ31|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,189|| align=right|1,60|| align=right|3,559||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107199)||2001 BA32|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,230|| align=right|4,74|| align=right|3,505||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107200)||2001 BB32|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,162|| align=right|3,05|| align=right|3,633||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107201)||2001 BE32|| align=right|15,9|| align=right|2,417|| align=right|0,168|| align=right|4,79|| align=right|3,757||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107202)||2001 BU32|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,233|| align=right|6,22|| align=right|4,144||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107203)||2001 BC33|| align=right|15,9|| align=right|2,427|| align=right|0,139|| align=right|4,28|| align=right|3,781||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107204)||2001 BV33|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,094|| align=right|13,72|| align=right|4,273||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107205)||2001 BW33|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,176|| align=right|5,86|| align=right|3,570||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107206)||2001 BX34|| align=right|16,5|| align=right|2,320|| align=right|0,188|| align=right|2,01|| align=right|3,533||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107207)||2001 BY34|| align=right|15,9|| align=right|2,439|| align=right|0,078|| align=right|5,61|| align=right|3,808||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107208)||2001 BU35|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,247|| align=right|22,28|| align=right|3,513||MBA||22. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107209)||2001 BW39|| align=right|16,4|| align=right|2,193|| align=right|0,119|| align=right|4,02|| align=right|3,247||MBA||23. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107210)||2001 BX39|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,116|| align=right|11,46|| align=right|4,125||MBA||21. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107211)||2001 BY40|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,217|| align=right|10,12|| align=right|3,703||MBA||24. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107212)||2001 BE41|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,152|| align=right|4,63|| align=right|3,625||MBA||24. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107213)||2001 BJ42|| align=right|16,3|| align=right|2,432|| align=right|0,158|| align=right|3,51|| align=right|3,791||MBA||25. januar 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(107214)||2001 BG43|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,180|| align=right|6,59|| align=right|3,612||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107215)||2001 BK43|| align=right|16,3|| align=right|2,482|| align=right|0,139|| align=right|6,83|| align=right|3,910||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107216)||2001 BA44|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,215|| align=right|10,72|| align=right|3,794||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107217)||2001 BM45|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,196|| align=right|8,69|| align=right|3,778||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107218)||2001 BG46|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,156|| align=right|10,33|| align=right|3,775||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107219)||2001 BP47|| align=right|16,1|| align=right|2,397|| align=right|0,176|| align=right|4,12|| align=right|3,710||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107220)||2001 BC48|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,125|| align=right|9,09|| align=right|4,098||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107221)||2001 BW48|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,179|| align=right|8,45|| align=right|3,628||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107222)||2001 BM49|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,209|| align=right|5,01|| align=right|3,615||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107223)||2001 BU50|| align=right|15,5|| align=right|2,812|| align=right|0,063|| align=right|4,56|| align=right|4,715||MBA||21. januar 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(107224)||2001 BZ50|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,125|| align=right|15,30|| align=right|4,325||MBA||28. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107225)||2001 BF51|| align=right|15,5|| align=right|2,248|| align=right|0,294|| align=right|20,41|| align=right|3,369||MBA||27. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107226)||2001 BC52|| align=right|17,4|| align=right|2,434|| align=right|0,125|| align=right|2,22|| align=right|3,797||MBA||17. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107227)||2001 BJ52|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,273|| align=right|3,30|| align=right|3,634||MBA||17. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107228)||2001 BS52|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,100|| align=right|6,51|| align=right|3,569||MBA||17. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107229)||2001 BA53|| align=right|15,4|| align=right|2,702|| align=right|0,078|| align=right|14,83|| align=right|4,441||MBA||17. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107230)||2001 BF53|| align=right|16,6|| align=right|2,388|| align=right|0,141|| align=right|3,12|| align=right|3,690||MBA||17. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107231)||2001 BW53|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,065|| align=right|4,95|| align=right|3,263||MBA||18. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107232)||2001 BA54|| align=right|15,5|| align=right|2,414|| align=right|0,224|| align=right|6,88|| align=right|3,750||MBA||18. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107233)||2001 BE54|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,158|| align=right|1,31|| align=right|3,733||MBA||18. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107234)||2001 BL54|| align=right|15,4|| align=right|3,005|| align=right|0,084|| align=right|1,74|| align=right|5,209||MBA||18. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107235)||2001 BR54|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,077|| align=right|5,72|| align=right|3,746||MBA||18. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107236)||2001 BM55|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,091|| align=right|5,55|| align=right|3,700||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107237)||2001 BB56|| align=right|15,8|| align=right|2,595|| align=right|0,099|| align=right|1,99|| align=right|4,179||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107238)||2001 BH56|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,183|| align=right|3,26|| align=right|3,366||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107239)||2001 BS56|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,079|| align=right|2,76|| align=right|4,606||MBA||19. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(107240)||2001 BS57|| align=right|15,8|| align=right|2,219|| align=right|0,111|| align=right|7,80|| align=right|3,306||MBA||20. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107241)||2001 BE58|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,075|| align=right|1,26|| align=right|3,245||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107242)||2001 BH58|| align=right|16,0|| align=right|2,193|| align=right|0,103|| align=right|4,25|| align=right|3,247||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107243)||2001 BJ58|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,199|| align=right|1,84|| align=right|3,781||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107244)||2001 BQ58|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,053|| align=right|7,32|| align=right|3,680||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107245)||2001 BW58|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,190|| align=right|3,99|| align=right|3,580||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107246)||2001 BY58|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,141|| align=right|3,40|| align=right|3,809||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107247)||2001 BB59|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,188|| align=right|15,78|| align=right|4,298||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107248)||2001 BC59|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,110|| align=right|1,96|| align=right|3,587||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107249)||2001 BE59|| align=right|15,6|| align=right|2,245|| align=right|0,166|| align=right|4,64|| align=right|3,364||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107250)||2001 BJ59|| align=right|16,0|| align=right|2,441|| align=right|0,146|| align=right|4,70|| align=right|3,814||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov